Nightmare Alley (roman), een roman uit 1946 van auteur William Lindsay Gresham
Nightmare Alley (1947), een film uit 1947 van regisseur Edmund Goulding
Nightmare Alley (2021), een toekomstige film van regisseur Guillermo del Toro
Nightmare Alley (musical), een Amerikaanse musical uit 2010